María Luisa Carlota de Hesse-Kassel (; Copenhague, 9 de mayo de 1814-Lenggries, 28 de julio de 1895) fue un miembro de la Casa de Hesse-Kassel por nacimiento. A través de su matrimonio con el príncipe Federico Augusto de Anhalt-Dessau, pasó a ser princesa de Anhalt-Dessau.

Familia 
María Luisa Carlota era el segundo vástago e hija del príncipe Guillermo de Hesse-Kassel y de su esposa, la princesa Luisa Carlota de Dinamarca. Ella era una hermana mayor de Luisa de Hesse-Kassel, consorte del rey Cristián IX de Dinamarca.

Matrimonio e hijos 
María Luisa Carlota contrajo matrimonio con el príncipe Federico Augusto de Anhalt-Dessau, cuarto hijo (pero tercero superviviente) del príncipe heredero Federico de Anhalt-Dessau y de su esposa, la landgravina Amalia de Hesse-Homburg, el 11 de septiembre de 1832 en el Rumpenheimer Schloss en Offenbach am Main. La pareja tuvo tres hijas:

 Adelaida María (Dessau, 25 de diciembre de 1833-Schloss Königstein, 24 de noviembre de 1916), desposó el 23 de abril de 1851 a Adolfo, el último duque de Nassau y primer gran duque de Luxemburgo. El actual gran duque de Luxemburgo, Enrique, es su descendiente.
 Batilde Amalgunda (Dessau, 29 de diciembre de 1837-Schloss Nachod, Bohemia, 10 de febrero de 1902), desposó al príncipe Guillermo de Schaumburg-Lippe el 30 de mayo de 1862. Su hija mayor, Carlota, fue la esposa de Guillermo II, el último rey de Wurtemberg, y a través de una de sus hijas menores, Adelaida, fue la abuela del último jefe de la rama Wettin de Sajonia-Altemburgo, Jorge Mauricio.
 Hilda Carlota (Dessau, 13 de diciembre de 1839-ibidem, 22 de diciembre de 1926).

Títulos y órdenes

Títulos 
 9 de mayo de 1814-11 de septiembre de 1832: Su Alteza la princesa María Luisa Carlota de Hesse-Kassel.
 11 de septiembre de 1832-28 de julio de 1895: Su Alteza la princesa Federico Augusto de Anhalt-Dessau.

Órdenes 

 Dama de la orden del León Dorado (, 26 de mayo de 1884)

Ancestros

Referencias 

Casa de Hesse-Kassel
Princesas de Anhalt por matrimonio
Nobles de Dinamarca del siglo XIX
Landgravinas de Alemania
Nacidos en Copenhague
Damas de la Orden del León dorado
Danesas del siglo XIX
Princesas de Alemania del siglo XIX